John Ogrodnick (né le  à Ottawa au Canada) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière

Après avoir évolué dans la Ligue américaine de hockey aux Red Wings de l'Adirondack, Ogrodnick va rejoindre les rangs de la Ligue nationale de hockey en 1979 avec les Red Wings de Détroit.
Jusqu'en 1987 il fera les beaux jours des Red Wings, devenant également l'un des meilleurs ailiers gauche de l'histoire de la franchise.
Il s'engage au cours de la saison 1986-87 avec les Nordiques de Québec pour n'y jouer qu'une saison.
Il arrive ensuite aux Rangers de New York qu'il quittera en 1992 pour terminer sa carrière aux Red Wings de Détroit en 1993.

Il marque 827 points (402 buts et 425 passes) en 928 matchs dans la LNH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1976-1977 ||Bruins de Maple Ridge ||LHCB ||67||54||56||110||63||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1976-1977 ||Bruins de New Westminster || LHOC ||14||2||4||6||0||14||3||3||6||2
|-
|1977-1978 ||Bruins de New Westminster||LHOC ||72||59||29||88||47||21||14||7||21||14
|- 
|1978-1979 ||Bruins de New Westminster ||LHOu ||72||48||36||84||38||6||2||0||2||4
|-
|1979-1980 ||Red Wings de l'Adirondack || LAH ||39||13||20||33||21||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1979-1980||Red Wings de Détroit || LNH ||41||8||24||32||8||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1980-1981||Red Wings de Détroit ||LNH||80||35||35||70||14||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1981-1982||Red Wings de Détroit ||LNH||80||28||26||54||28||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1982-1983||Red Wings de Détroit ||LNH||80||41||44||85||30||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1983-1984||Red Wings de Détroit ||LNH||64||42||36||78||14||4||0||0||0||0
|-
|1984-1985||Red Wings de Détroit ||LNH||79||55||50||105||30||3||1||1||2||0
|- 
|1985-1986||Red Wings de Détroit ||LNH||76||38||32||70||18||  ||  ||  ||  ||  
|-
|rowspan="2"| 1986-1987||Red Wings de Détroit ||LNH||39||12||28||40||6||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|Nordiques de Québec ||LNH||32||11||16||27||4||13||9||4||13||6
|-
|1987-1988||Rangers de New York ||LNH||64||22||32||54||16||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1988-1989 ||Rangers de Denver || LIH ||3||2||0||2||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1988-1989||Rangers de New York ||LNH||60||13||29||42||14||3||2||0||2||0
|- 
|1989-1990||Rangers de New York ||LNH||80||43||31||74||44||10||6||3||9||0
|-
|1990-1991||Rangers de New York ||LNH||79||31||23||54||10||4||0||0||0||0
|- 
|1991-1992||Rangers de New York ||LNH||55||17||13||30||22||3||0||0||0||0
|-
|1992-1993 ||Red Wings de l'Adirondack ||LAH ||4||2||2||4||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1992-1993||Red Wings de Détroit ||LNH||19||6||6||12||2||1||0||0||0||0

|928||402||425||827||260||41||18||8||26||6

Voir aussi

Références

Articles connexes

Naissance en juin 1959
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Rangers de Denver
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace